Галанда () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Галанда, Джакомо (род. 1975) ― бывший итальянский профессиональный баскетбольный игрок.
 Галанда, Микулаш (1895—1938) — словацкий живописец, иллюстратор, график.